Jan Józef Malczewski (ur. 1768) – prawnuk Jana Franciszka, ojciec poety Antoniego i wojskowego Konstantego
 Jan Tarnawa-Malczewski (1889–1952) – pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 2 Pułku Lotniczego
 Jan Malczewski (operator filmowy)  (1884–1967) – operator filmowy
 Jan Malczewski (1843–1933)